

Geografia
 Borrego Pass – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America della contea di McKinley
 Borrego Springs – comunità degli Stati Uniti, situata nella Contea di San Diego

Musica 
 Borrego – album di Marco Minnemann del 2017

Persone
 Humberto Solás Borrego – regista e sceneggiatore cubano
 James Borrego – allenatore di pallacanestro statunitense
 Jesse Borrego – attore statunitense
 Liannet Borrego – attrice cubana